Haina – città della Repubblica Dominicana
 Haina – frazione comune tedesco di Nessetal (Turingia)
 Haina – comune tedesco dell'Assia
 Haina – frazione della città tedesca di Römhild